Двадцать пятая симфония:

 Симфония № 25 (Гайдн), ок. 1761—1763
 Симфония № 25 (Моцарт), 1773
 Симфония № 25 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1783
 Симфония № 25 (Мясковский), 1946
 Симфония № 25 (Хованесс), 1973

 0025